Die News of the World Darts Championship 1989 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 20. Mai 1989 in der London Arena (Isle of Dogs, London) ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 42. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die 17. Austragung mit internationaler Beteiligung. Neben sechs Engländern und dem Regionalmeister aus Wales waren auch zwei Qualifikanten aus Schottland sowie jeweils ein Teilnehmer aus Irland, Kanada, Norwegen, Schweden und den Vereinigten Staaten am Start.

Turniersieger wurde Dave Whitcombe (The Kings Head Stutton, Ipswich), der im Finale Dennis Priestley (Horseshoe, Rotherham) besiegen konnte. Als walisischer Regionalmeister nahm Dai Furnish (Fleurs Social Club, Splott) an der Veranstaltung teil.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1989. In: mastercaller.com, abgerufen am 21. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1989
Dartveranstaltung 1989
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Tower Hamlets